Bosnië-Herzegovina
 Brežani (Kakanj), een plaats in de gemeente Kakanj in Bosnië-Herzegovina
 Brežani (Srebrenica), een plaats in de gemeente Srebrenica in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Brežani (Karlovac), een plaats in de Kroatische gemeente Karlovac
 Brežani (Rakovec), een plaats in de Kroatische gemeente Rakovec
 Brežani (Sveti Petar Orehovec), een plaats in de Kroatische gemeente Sveti Petar Orehovec

Servië
 Brežani (Blace), een plaats in de Servische gemeente Blace